Joa ist der Familienname folgender Personen:

 Leonhard Joa (1909–1981), deutscher Autorennfahrer
 Matthias Joa (* 1981) deutscher Politiker (AfD)
 Norbert Joa (* 1961), deutscher Journalist

JoA steht als Abkürzung für:
 Jugendliche ohne Ausbildungsplatz, siehe Jungarbeiterklasse

Abkürzung